Plaats in Indonesië
 Talang Arah (Malin Deman), een plaats in het bestuurlijke gebied Muko-Muko in de provincie Bengkulu
 Talang Arah (Putri Hijau), een plaats in het bestuurlijke gebied Bengkulu Utara in de provincie Bengkulu